Boris forma scurtă de la Borislav (slav. Борис = luptător plin de glorie) nume de familie sau prenume masculin de origine bulgară, se poate rerferi la:

Prenume 

 Boris Arvatov
 Boris Becker
 Boris Berezovski
 Boris Caragea
 Boris Cazacu
 Boris Druță
 Boris Epure
 Boris Elțîn
 Boris Gămurari
 Boris Găină
 Boris Godunov
 Boris Lazarenco
 Boris Movilă

 Boris Muravschi
 Boris Pilniak
 Boris Paton
 Boris Pasternak
 Boris Spasski
 Boris Sasu
 Boris Șapoșnikov
 Boris Ștefanov
 Boris Ștepa
 Boris Tomașevsky
 Boris Țucherblat
 Boris Tadić
 Boris Vian

Ziua onomastică 
 2 mai în amintirea zilei morții eroului național bulgar (Țarul Boris I.)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
 Boris Sarafoff o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale.
 Opera Boris Godunov

Nume
Prenume masculine